La Zarza è un comune spagnolo nella provincia di Valladolid, comunità di Castiglia e León.
La Zarza è un comune spagnolo nella provincia di Badajoz, comunità di Estremadura.
La Zarza de Pumareda è un comune spagnolo nella provincia di Salamanca, comunità di Castiglia e León.
Santa Cruz de la Zarza è un comune spagnolo nella provincia di Toledo, comunità di Castiglia-La Mancia.